Giordano Bruno – filosofo e scrittore italiano
Giordano Bruno Guerri – scrittore, giornalista e storico italiano
Giordano Bruno –  film del 1973 diretto da Giuliano Montaldo
Cratere Giordano Bruno – cratere lunare
Monumento a Giordano Bruno – monumento di Roma